Jean de Sainte-Colombe (~1640 - ~1700), compositor i instrumentista de viola de gamba del Barroc francès 
 Sainte-Colombe (Alts Alps), municipi francès al departament dels Alts Alps (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Sainte-Colombe (Charente), municipi francès al departament del Charente (regió de la Nova Aquitània)
 Sainte-Colombe (Charente Marítim), municipi francès al departament del Charente Marítim (regió de la Nova Aquitània) 
 Sainte-Colombe (Costa d'Or), municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat) 
 Sainte-Colombe (Doubs), municipi francès al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Sainte-Colombe (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda (regió de la Nova Aquitània)
 Sainte-Colombe (Ille i Vilaine), municipi francès al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya) 
 Sainte-Colombe (Landes), municipi francès al departament de les Landes (regió de la Nova Aquitània)
 Sainte-Colombe (Manche), municipi francès al departament de la Manche (regió de Normandia)
 Sainte-Colombe (Òlt), municipi francès al departament de l'Òlt (regió d'Occitània)
 Sainte-Colombe (Roine) o Sainte-Colombe-lès-Vienne, municipi francès al departament del Roine (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Sainte-Colombe (Sena Marítim), municipi francès al departament del Sena Marítim (regió de Normandia)
 Sainte-Colombe (Sena i Marne), municipi francès al departament de Sena i Marne (regió d'Illa de França) 
 Sainte-Colombe (Yonne), municipi francès al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Sainte-Colombe-de-Duras, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de la Nova Aquitània)
 Sainte-Colombe-de-Peyre, municipi francès al departament del Losera (regió d'Occitània)
 Sainte Colombe de las Illas, poble amb església romànica 
 Sainte-Colombe-de-Villeneuve, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de la Nova Aquitània)
 Sainte-Colombe-des-Bois, municipi francès al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Sainte-Colombe-en-Bruilhois, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de la Nova Aquitània)
 Sainte-Colombe-la-Commanderie, municipi francès al departament de l'Eure (regió de Normandia)
 Sainte-Colombe-près-Vernon, municipi francès al departament de l'Eure (regió de Normandia)
 Sainte-Colombe-sur-Gand, municipi francès al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Sainte-Colombe-sur-Guette, municipi francès al departament de l'Aude
 Sainte-Colombe-sur-l'Hers, municipi francès al departament de l'Aude (regió d'Occitània)
 Sainte-Colombe-sur-Loing, municipi francès al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Sainte-Colombe-sur-Seine, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 L'Abergement-Sainte-Colombe, municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Cons-Sainte-Colombe, municipi francès al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps) 
 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, municipi francès al departament de l'Orne (regió de Normandia)